Boleslav I kan syfta på:

 Boleslav I av Polen (–1025), den förste kungen av Polen
 Boleslav I av Böhmen (–967), en hertig av Böhmen